Брьєште () — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край. Кадастрова площа громади — 11.17 км².

Населення 134 особи (станом на 31 грудня 2018 року).

Історія 
Брьєште згадується 1392 року.

Примітки

Посилання 
 

Округ Турчянске Тепліце